Shank steht für:
 Shank (Fluss), ein Fluss im Distrikt Gwalior im indischen Bundesstaat Madhya Pradesh
 Shank (2009), britisches Drama 
 Shank (2010), britischer Actionfilm
 Shank (Computerspiel)

Shank ist der Familienname folgender Personen:
 Bud Shank (1926–2009), US-amerikanischer Jazzmusiker 
 Charles Shank (* 1943), US-amerikanischer Physiker
 Kendra Shank (* 1958), US-amerikanische Jazzsängerin